Deuchler ist der Familienname folgender Personen:
 Florens Deuchler (1931–2018), Schweizer Kunsthistoriker
 Gustaf Deuchler (1883–1955), deutscher Pädagoge, Hochschullehrer und Nationalsozialist
 Martina Deuchler (* 1935), Schweizer Koreanistin
 Werner Deuchler (1916–1992), deutscher Rechtsanwalt